Bochsa ist der Familienname folgender Personen:

Charles Bochsa (?–1821), französischer Komponist und Oboist
Robert Nicolas-Charles Bochsa (1789–1856), französischer Komponist und Harfenvirtuose